Miejscowość w Wielkiej Brytanii
 Wallingford – miasto w hrabstwie Oxfordshire

Miejscowości w USA:
 Wallingford – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Emmet
 Wallingford – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland
 Wallingford – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland
 Wallingford – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
Gminy w USA:
 Wallingford (ang. Wallingford Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 Wallingford (ang. Wallingford Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland